Morfologie (z řeckého μορφή, morfé, tvar + λογία, logia, nauka) je ta část mnoha věd, která se zabývá tvary.
 Morfologie (lingvistika) – lingvistická disciplína zabývající se ohýbáním a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon (též tvarosloví)
 Morfologická typologie jazyků
 Morfologie (biologie) – biologická disciplína zabývající se vnější stavbou organismů
 Morfologie rostlin – věda o tvarových vlastnostech rostlin
 Morfologie (astronomie) – studuje tvar astronomického objektu, např. mlhoviny, galaxie nebo jiné rozsáhlé struktury
 Geomorfologie – zkoumá tvary (formy) na terestrických tělesech (tj. tělesech s pevným povrchem) a procesy, jimiž tyto tvary vznikají.

Téhož původu je také:
 Morfoném (v lingvistice) 
 Morfotyp (v biologii)
 Morfeus
 Metamorfóza